James Wong peut désigner :
 James Wong dit Wong Jim, un acteur et compositeur hongkongais ;
 James Wong, un réalisateur, scénariste et producteur de télévision américain.